Id. Pázmándy Dénes (1781–1854) birtokos, politikus, főispán.
Ifj. Pázmándy Dénes (1816–1856) birtokos, politikus, képviselő.
Legifj. Pázmándy Dénes (1848–1936) újságíró, politikus.